Partito Comunista d'Italia, denominazione con la quale è stato fondato il Partito Comunista Italiano nel 1921.
 Partito Comunista d'Italia (marxista-leninista), partito politico italiano esistente dal 1966 dal 1991, nato da una costola maoista del Partito Comunista Italiano, confluì nel 1991 nel Movimento per la Rifondazione Comunista.
 Partito Comunista d'Italia (2014), partito politico comunista italiano nato nel 2014 da una riorganizzazione del Partito dei Comunisti Italiani e confluito nel 2016 nel Partito Comunista Italiano (2016).